Кларк-Форк — река в Айдахо и Монтане.
 Кларк-Форк — небольшой городок в округе Боннер (Айдахо).
 Кларк-Форк — тауншип в округе Купер (Миссури).